Die Spinne steht für:
 Die Spinne (Ewers) (1908), Erzählung von Hanns Heinz Ewers
 Die Spinne (1910), deutscher Stummfilm von Charles Decroix
 Die Spinne (1912), deutscher Stummfilm von Alwin Neuß
 Die Spinne (1913), deutscher Stummfilm von Alfred Duskes
 Die Spinne (1917), deutscher Stummfilm von Alwin Neuß, Kriminalfilm der Reihe Tom Shark
 Die Spinne (1919), deutscher Stummfilm von Conrad Wiene
 Die Spinne (1954), amerikanischer Spielfilm von Nunnally Johnson
 Die Spinne (Zeitschrift), deutsche Künstlerzeitschrift
 al-ʿAnkabūt العنكبوت „Die Spinne“, 29. Sure im Koran
 Spider-Man, amerikanische Comicfigur, original: The Amazing Spider-Man, deutsch früher: Die Spinne

Siehe auch:
 Die schwarze Spinne (Begriffsklärung)
 Die Spinnen (zweiteiliger deutscher Stummfilm von Fritz Lang 1919/1920)
 Spinne (Begriffsklärung)
 Spinnen (Begriffsklärung)